Brezovec steht für folgende geografische Objekte:
 Brezovec (Slowakei), Gemeinde im Okres Snina, Prešovský kraj, Slowakei
 Brezovec (Lendava), Ortsteil der Gemeinde Lendava, Prekmurje, Slowenien
 Brezovec pri Polju, Ort in der Gemeinde Podčetrtek, Untersteiermark, Slowenien

Brezovec ist der Familienname folgender Personen:
 Josip Brezovec (* 1986), kroatischer Fußballspieler